Middleton är ett anglosaxiskt efternamn

Personer 
 Arthur Middleton, signatär i American Declaration of Independence
 Baron Middleton, titel i den brittiska högadeln
 Catherine Middleton (född 1982), hustru till Prins William, hertig av Cambridge
 Charles Middleton, amiral i Royal Navy
 Charles B. Middleton (1874–1949), amerikansk skådespelare
 Conyers Middleton, engelsk präst och upplysningsman 
 George Middleton, afroamerikansk krigsveteran från amerikanska revolutionen
 George Middleton (bankir), tidig ledare för Coutts privatbank
 George Middleton (New Jersey), kongressledamot från New Jersey
 George Middleton (Storbritannien), parlamentsledamot från Carlisle

 Henry Middleton (1717–1784), amerikansk politiker, president över kontinentala kongressen
 Henry Middleton (guvernör) (1770–1846), amerikansk politiker, demokrat-republikan, guvernör i South Carolina

 Jacob Middleton (född 1996), kanadensisk ishockeyspelare
 John Middleton, 1:e earl av Middleton
 John Middleton (1678–1739), skotsk parlamentsledamot
 John Middleton (tävlingscyklist) (1906–1991), brittisk tävlingscyklist
 Joshua Middleton, serietecknare

 Pippa Middleton (född 1983), engelsk författare

 Rick Middleton (född 1953), kanadensisk ishockeyspelare

 Stanley Middleton (1919–2009), brittisk romanförfattare

 Thomas Middleton (omkring 1570–1627), engelsk dramatiker
 Tuppence Middleton(född 1987), brittisk skådespelare

Engelska efternamn